Pezoporus flaviventris est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille  des Psittacidae.

Bibliographie 
 del Hoyo J., Elliott A. & Sargatal J. (1997) Handbook of the Birds of the World, Volume 4, Sandgrouse to Cuckoos. BirdLife International, Lynx Edicions, Barcelona, 679 p.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Psittacidae